Lancelot Holland puede referirse a:

Lancelot Holland (coronel) (1781- †1859), coronel del Ejército Británico que participó de la fracasada Segunda invasión inglesa al Río de la Plata.

Lancelot Ernest Holland (1887- †1941), vicealmirante de la Real Marina Británica, comandante del Escuadrón de Cruceros de Batalla durante la Segunda Guerra Mundial que falleció a bordo del HMS Hood en la Batalla del Estrecho de Dinamarca.